Радамант — в древнегреческой мифологии сын Зевса и Европы, брат Миноса и Сарпедона.
 (38083) Радамант — транснептуновый объект.
 Радамант — персонаж игры Diablo II, колдун из подземелья города Лут-Голейн.